Série 18 peut désigner:
 Série 18 (Alsthom) (SNCB), série de six locomotives électriques
 Série 18 (Siemens) (SNCB),  parc de 120 locomotives électriques